Benedetta ist ein weiblicher italienischer Vorname.

Bekannte Namensträgerinnen 
 Benedetta Barzini (* 1943), italienisches Model
 Benedetta Cambiagio Frassinello (1791–1858), italienische Ordensgründerin
 Benedetta Cappa (1897–1977), italienische Malerin des Futurismus
 Benedetta Carlini (1590–1661), italienische römisch-katholische Nonne, Äbtissin und Mystikerin
 Benedetta Faravelli (* 1998), italienische Ruderin
 Benedetta Pilato (* 2005), italienische Schwimmerin
 Benedetta Porcaroli (* 1998), italienische Schauspielerin

Sonstiges 
 MS E.R. Benedetta, Containerschiff der Reederei E.R. Schiffahrt (Hamburg) mit 13.100 TEU
 Benedetta (2021), französisches Filmdrama von Paul Verhoeven

Siehe auch 
 Benedetto

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname
Italienischer Personenname